Oberweißenbach bzw. Oberweissenbach ist der Name folgender Orte:
 Oberweißenbach, Ortsteil der Stadtgemeinde Feldbach (Steiermark), Bezirk Südoststeiermark, siehe Gniebing-Weißenbach
 Oberweissenbach (Gemeinde Vorderweißenbach), Katastralgemeinde von Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Bayern:
 Oberweißenbach (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof
 Oberweißenbach (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Oberweißenbach (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach